Brust ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Alfred Brust (1891–1934), deutscher Schriftsteller
 August Brust (1862–1924), deutscher Gewerkschafter
 Barry Brust (* 1983), kanadischer Eishockeytorwart
 Georg Friedrich Brust (1790–1854), deutscher Kommunalpolitiker, Bürgermeister, Bauunternehmer und Handwerksmeister
 Herbert Brust (1900–1968), deutscher Komponist
 Hermann Brust (* 1907), deutscher Landwirt und NS-Funktionär
 Leo Joseph Brust (1916–1995), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Milwaukee
 Steven Brust (* 1955), US-amerikanischer Fantasy-Autor

Familienname
Deutscher Personenname